Anton Schott kan syfta på bland andra:

* Anton Schott (1846–1913), tysk sångare (tenor)
 Anton Schott (1866–1945), österrikisk författare